Middleton Beach steht für:
 Middleton Beach (Ort), Ortsteil der westaustralischen Stadt Albany
 Middleton Beach (Strand), namensgebender Strand des Ortsteils